Dies ist eine Liste europäischer Inseln (nach Fläche). Binneninseln sind in der Regel nicht aufgeführt.

Inseln mit einer Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern

Inseln mit einer Fläche von 100 bis 200 Quadratkilometern 

Die Liste ist nicht vollständig.

Inseln mit einer Fläche von 50 bis 100 Quadratkilometern 
Diese Liste ist unvollständig. Es fehlen Daten einiger arktischer Inseln Russlands und von Spitzbergen.

Inseln mit einer Fläche von 20 bis 50 Quadratkilometern 
Diese Liste ist unvollständig. Es fehlen Daten einiger arktischer Inseln Russlands und von der Inselgruppe Spitzbergen.

Anmerkungen 
 Die Kanarischen Inseln sind kein Teil Europas, während Zypern als solcher angesehen wird, auch wenn es Meinungen gibt, dass es sowohl ein Teil Europas wie auch Asiens sei.
 Die arktischen Inseln Russlands werden als europäisch angesehen, wenn sie westlich der Jamal-Halbinsel liegen. Dies betrifft den Archipel des Franz-Josef-Landes, Nowaja Semlja, Kolgujew und Waigatsch. Spitzbergen fällt in die gleiche Gruppe.
 Grönland wird dagegen zu Nordamerika gerechnet.
 Die Daten von Bolschoi Berjosowy wurden aus Karten abgeschätzt.

Quellen 
 http://islands.unep.ch/
 
 http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/aaa29f826e98e26ac22572480031ab08/$file/esite_2007_eng.pdf
 http://www.ub.ntnu.no/formidl/utgivelser/til_opplysning/to_nr16.pdf
 http://www.kartverket.no/dnl/Den-norske-los-7-English.pdf

Siehe auch 
 Liste der größten Inseln der Erde
 Liste der höchsten Inseln der Erde
 Liste deutscher Inseln
 Liste deutscher Binneninseln

Liste (Inseln)
Liste (geographische Rekorde)
!Flache